Aleksandr Borisovič Kurakin – politico e ambasciatore russo
 Aleksej Borisovič Kurakin – politico russo
 Anatolij Aleksandrovič Kurakin – politico russo
 Boris Alekseevič Kurakin – diplomatico russo
 Boris Ivanovič Kurakin – nobile e ambasciatore russo

Pagine correlate
Kurakina